

Patronyme 

 Al Corley (1956-), comédien, chanteur et producteur américain ;
 DeMarcus Corley (1974-), boxeur américain ;
 Edwin Corley (1931-1981), écrivain américain ;
 Pat Corley (1930-2006), acteur américain ; 
 Eric Corley (1959-), éditeur et animateur radiophonique américain.

Toponyme 

 Corley est un village du Warwickshire, en Angleterre.
 Corley est une localité de l'Iowa, aux États-Unis.
Patronyme anglais